Гольдхабер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Гольдхабер, Морис (1911—2011) — американский физик-ядерщик, известный открытием отрицательной спиральности нейтрино.
 Гольдхабер, Суламифь (1923—1965) — специалист в физике высоких энергий и молекулярной спектроскопии.